2 miejscowości w Polsce: 
 Turobowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Koluszki 
 Turobowice – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Sadkowice